Miejscowości w USA:
 Conneaut – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
Gminy w USA:
 Conneaut (ang. Conneaut Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Conneaut (ang. Conneaut Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie